Torre Telefónica puede referirse a:

 Torre Telefónica (Chile), sede de Telefónica en Chile.
 Centro Financiero Gigante, complejo situado en San Salvador que antes recibía el nombre de Torre Telefónica.
 'Torre de telecomunicaciones de Montjuïc, también conocida como Torre Telefónica.

Véase también 
 Edificio Telefónica, edificio de oficinas situado en Madrid.